Saint Pierre Célestin, connu sous le nom de pape Célestin V.
Pierre Célestin Lou Tseng-Tsiang (Shanghai (Chine), - fut un diplomate et un homme d’État chinois converti à l’Église catholique.